Шубников Георгій Максимович (1903—1965) — генерал-майор інженерно-технічної служби, начальник будівництва космодрому Байконур, Герой Соціалістичної Праці.
 Шубников Кирило Степанович (1916—1993) — учасник німецько-радянської війни, повний кавалер ордена Слави.
 Шубников Лев Васильович (1901—1937) — український фізик в галузі фізики низьких температур, який працював в УРСР та в Нідерландах.
 Шубников Микола Михайлович (1924 — ?) — надзвичайний і повноважний посол СРСР у Корейській Народно-Демократичній Республіці. Кандидат у члени ЦК КПРС у 1986—1989 роках.
 Шубников Олександр Павлович (1923—1984) — учасник битви за Берлін, Герой Радянського Союзу.
 Шубников Олексій Васильович (1887—1970) — радянський фізик-кристалограф, Герой Соціалістичної Праці.
Російські прізвища